Караванов — русская  фамилия.

Известные представители:
 Караванов, Георгий Григорьевич (1899 — 1982) — украинский советский хирург, педагог.
 Караванов, Сергей Степанович (1858 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Новгородской губернии.